Aldrich Brook  ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Aldrich Brook (Aziscohos Lake), Fluss in Maine
 Aldrich Brook (Bacon Creek), Fluss im Worcester County in Massachusetts
 Aldrich Brook (Blackstone River), Fluss im Worcester County in Massachusetts